

Geografia
 Long Marton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea della Cumbria
 Marton – città della Nuova Zelanda, nell'Isola del Nord

Persone
 Andrew Marton (1904-1992) – nome inglesizzato di Endre Marton, regista, montatore e produttore cinematografico ungherese naturalizzato statunitense
 Anita Márton (1989) – atleta ungherese, specialista del getto del peso e lancio del disco
 Áron Márton (1896-1980) – vescovo cattolico rumeno
 Bruno Marton (1913-1988) – antifascista e politico italiano, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, padre del chitarrista Tolo
 Bruno Marton (1969) – politico e artigiano italiano, senatore della XVII Legislatura
 Cristina Marton (1974) – pianista rumena
 Edvin Marton, pseudonimo di Csűry Lajos Edvin (1974) – compositore e violinista ungherese
 Éva Marton (1943) – soprano ungherese
 Giuseppe Marton (1933-2006) – politico italiano, esponente della Democrazia Cristiana e deputato della VII Legislatura
 Kati Marton (1949) – giornalista e scrittrice ungherese naturalizzata statunitense
 Sandy Marton, pseudonimo di Aleksandar Marton (1959) – cantante croato, divenuto famoso soprattutto nel genere della musica "italo disco"
 Tolo Marton (1951) – chitarrista italiano, figlio del politico antifascista Bruno

Altro
 Battaglia di Marton o  Meretum – battaglia svoltasi il 22 marzo 871 a Marton, nella contea inglese di Wiltshire

Pagine correlate
Martone (disambigua)
Merton (disambigua)